Нинова — женская форма фамилии . Известные носительницы:

 Нинова, Виолета (род. 1963) — болгарская гребчиха.
 Нинова, Ирина Александровна (1958—1994) — переводчица с английского и французского.
  (род. 1969) — болгарская государственная деятельница.